Localidades na República Tcheca

Ústí nad Labem (cidade)

Ústí nad Labem (distrito)

Ústí nad Labem (região)

Desambiguações de topônimos